Franz Egloff ist der Name folgender Personen:
 Franz Caspar Benedikt Egloff (1715–1797), Schweizer Arzt und Hochschullehrer